Осенняя история — название произведений:
 «Осенняя история» — советский телефильм 1979 года режиссёра Инессы Селезнёвой по повести Марии Полежаевой.
  — гонконгский телефильм 1987 года режиссёра Мейбл Чун.
 «Осенняя история» — первый роман итальянского писателя Томмазо Ландольфи.
 «Осенняя история» — другое название пьесы итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс».

См. также 
 «Осенняя сказка» — лирическая кинокомедия 1998 года режиссёра Эрика Ромера.